HKC steht für:
 Hannoverscher Kanu-Club von 1921
 Haagsche Korfbal Club ALO, ältester niederländischer Korfballverein
 Hongkong-Konvention – Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships 
 Hong Kong Coliseum, eine Mehrzweckhalle im Stadtteil Hung Hom, auf der Halbinsel Kowloon, in der Sonderverwaltungszone Hongkong

Abkürzung